Regno Unito
 Rainham – paese del Kent
 Rainham – distretto di Havering, Londra